ZLO steht als Abkürzung für:

 Flughafen Manzanillo in Mexiko (IATA-Code)
 Powiat Łobeski in Polen als Kfz-Kennzeichen

Abkürzung